Лоро:
 Лоро, Николь (1943—2003) — французский историк и антрополог.
 Корреспондентский счёт ЛОРО — корреспондентский счёт другого банка в рассматриваемом банке.
 «Лоро» — итальянский фильм 2018 года режиссёра Паоло Соррентино.